Неттельбладт — фамилия. Носители:

 Неттельбладт, Даниэль (1719—1791) — немецкий правовед.
 Неттельбладт, Ловиса Матильда (1814—1867) — шведская писательница.